A Supertaça de Santiago Sul (ou Praia) foi a 7ª edição da Super Taça de Santiago Sul.

Jogou-se a 27 de outubro de 2018, no Estádio da Várzea. O jogo opôs o Académica da Praia, vencedor de Primeira Divisão de Santiago Sul e Sporting Clube da Praia, venceador da Taça de Santiago Sul Sporting Praia venceu o quarteiro e título final, além Sporting venceu o segundo título consecutiva.

Sporting jogarando por 5a e o último tempo e o segundo tempo consecutivo. Académca jogarando por  o terceiro tempo, o anterior foi 2015 e o próximo foi 2019.

Partida

Campeão

Ver também
Super Taça de Santiago Sul (Super Taça da Praia)

Ligações externas
 Super Taça de Santiago Sul de 2018 em RSSSF

Associação Académica da Praia
Sporting Clube da Praia
Super Taça de Santiago Sul
Futebol de 2018 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago